

Регламент соревнования 
Турнир команд высшей лиги проводился в четырёх группах. Соревнования в I—III группах были организованы и проводились Федерацией хоккея с мячом России, а в IV группе — межрегиональной Дальневосточной Федерацией хоккея с мячом.

I этап — Предварительные игры.
Предварительные соревнования в группах по круговой системе. Команды I—III групп играют в четыре круга, проводя по две игры дома и на выезде.

II этап — Финальные соревнования.
К финальным соревнованиям допускаются восемь команд: команды, занявшие с 1-го по 3-е места в I и II группах и победители III и IV группы. Команды, занявшие в финальном турнире 1-е и 2-е место, получают право в следующем сезоне играть в Суперлиге.

Группа I

Группа II

Группа III

Группа IV

Финал 
Финал состоялся в столице Коми — Сыктывкаре — с 3 по 10 марта 2013 года.

За тур до окончания турнира команды «Строитель» (Сыктывкар) и «Мурман» (Мурманск) завоевали право в следующем сезоне выступать в Суперлиге.

Победителем турнира стал «Строитель», второе место — «Мурман», третье — команда «Восток» из Приморского края.

Примечания

Ссылки 
 Положение о проведении соревнований / ФХМР / 
 Первенство России среди команд Высшей лиги - 2012-2013 / ФХМР / 

Первенство России по хоккею с мячом среди команд высшей лиги
2012 год в хоккее с мячом
Чемпионаты России в 2012 году
2013 год в хоккее с мячом
Чемпионаты России в 2013 году